Trzynaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015, rozgrywano w norweskim Vikersund na skoczni Vikersundbakken, były jednocześnie drugimi w sezonie konkursami Pucharu Świata w lotach narciarskich. W pierwszym konkursie indywidualnym rozegranym 14 lutego zwycięzcą został Słoweniec Peter Prevc, przy okazji bijąc rekord świata w długości lotu narciarskiego. Uzyskał odległość 250 metrów, bijąc osiągnięcie Norwega Johana Remena Evensena. Drugi z konkursów indywidualnych rozegranych 15 lutego wygrał Niemiec Severin Freund. Drugi w tym konkursie reprezentant gospodarzy Anders Fannemel w pierwszej serii poprawił rekord skoczni należący zaledwie jeden dzień do Prevca i uzyskał 251,5 metra, jednocześnie stając się nowym nieoficjalnym rekordzistą świata. W kwalifikacjach poprzedzających drugi konkurs Rosjanin Dmitrij Wasiljew nie ustał skoku na 254 metrze, który był najdłuższym nieustanym skokiem w historii.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Vikersund

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Vikersund
Puchar Świata w skokach narciarskich w Vikersund
2015 w Norwegii